Асті — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Асті — провінція в Італії, у регіоні П'ємонт.
 Асті — солодке біле ігристе вино.